— род растений Треножник семейства Бобовые.
 Треножник — металлический котёл с тремя ножками, а также любая утварь на трёх подставках.